Qianwei ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 Qianwei (犍为县), Kreis der bezirksfreien Stadt Leshan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Qianwei (Jiangchuan) (前卫镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Jiangchuan in der chinesischen Provinz Yunnan
 Qianwei (Lantian) (前卫镇), Großgemeinde im Kreis Lantian in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Qianwei (Suizhong) (前卫镇), Großgemeinde im Kreis Suizhong in der chinesischen Provinz Liaoning
 Qianwei (Xishan) (前卫街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xishan in der chinesischen Provinz Yunnan
 eine chinesische MANPADS-Serie, siehe QianWei-1, QianWei-2, QianWei-3, QianWei-4